Leiterbach ist ein Gewässername:

 Leiterbach (Main), linker Zufluss des oberen Mains bei Unterleiterbach in Markt Zapfendorf im Landkreis Bamberg, Bayern
 Leiterbach, anderer Name des Leiter, eines rechten Zuflusses der Möll bei Winkl in der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

 Oberleiterbach, Dorf in Markt Zapfendorf im Landkreis Bamberg, Bayern
 Unterleiterbach, Dorf in Markt Zapfendorf im Landkreis Bamberg, Bayern

Leiterbach ist der Name folgender Personen:

 Johannes II. Leiterbach († 1533), Abt des Zisterzienserklosters in Ebrach

Siehe auch:
 Leitenbach
 Leiterbachl
 Leither Bach